Bisseomyces är ett släkte av svampar. Bisseomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bisseomyces